Oliebol, traditioneel gefrituurd gistdeeggerecht uit de lage landen.
Lijnkoek, het overblijfsel van lijnzaad.